La Superliga serba di pallavolo maschile 2017-2018 si è svolta dal 14 ottobre 2017 al 15 aprile 2018: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, al .

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dieci squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 18 giornate. Al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, semifinali e finali, con il primo turno giocato al meglio delle due vittorie su tre gare e quelli successivi giocati al meglio delle tre vittorie su cinque gare.
 La penultima classificata ha disputato i play-out retrocessione contro la seconda classificata della Prva Liga, strutturati in una finale giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la vincente dello spareggio ha ottenuto il diritto a partecipare alla Superliga 2018-19 mentre la perdente disputerà la Prva Liga 2018-19.
 L'ultima classificata è retrocessa in Prva Liga.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Play-out

Statistiche

NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018